Ра́сселл або Ра́ссел ( або ) — прізвище, ім'я і топонім.

Персоналії 

 Рассел (ім'я)
 Расселл (прізвище)

Топоніми

Рассел () — округ (графство) у штаті Алабама
 Рассел () — округ (графство) у штаті Вірджинія
 Рассел () — округ (графство) у штаті Канзас
 Рассел () — округ (графство) у штаті Кентуккі
 Расселл — місто в окрузі Вайт, штат Арканзас
 Расселл — місто, штат Айова
 Расселл — місто, штат Канзас
 Расселл — місто, штат Кентуккі
 Расселл — місто, штат Массачусетс
 Расселл — місто в окрузі Ліон, штат Міннесота
 Расселл — місто, штат Нью-Йорк
 Расселл — місто в окрузі Бейфілд, штат Вісконсин
 Расселл — місто в окрузі Лінкольн, штат Вісконсин
 Расселл — місто в окрузі Шебойґан, штат Вісконсин
 Расселл — переписна місцевість, штат Джорджія
 Расселл — переписна місцевість, штат Массачусетс
 Расселл — переписна місцевість, штат Пенсільванія
 Рассел () — гірська вершина (4296 м) у гірській системі Сьєрра-Невада в Каліфорнії, США
 Рассел () — гірська вершина (3557 м) в Аляскинському хребті, США.

Інше 
 1762 Расселл (1762 Russell) — астероїд головного поясу, відкритий 8 жовтня 1953 року.
 «Ліліан Рассел» () — американський біографічний мюзикл (1940) режисера Ірвінга Каммінгса.

Див. також 
 Чайник Рассела
 Парадокс Рассела